Hui Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huixian Shi, härad, Henan, 
 Hui Xian (härad i Kina), Gansu, 

Robotskapade Kinaförgreningar